Cosas puede referirse a:

 Cosas, revista chilena.
 Cosas, programa de televisión español.
 Las cosas, novela de Georges Perec.
 Cosa, en ontología, objeto concreto o material como individuo sustancial dotado con todas sus propiedades sustanciales, en particular la propiedad de cambiar. Por ejemplo, los átomos, los campos, etc.